Tyrrell 025 je Tyrellov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1997, ko sta z njim dirkala Jos Verstappen in Mika Salo. Medtem kot se Jos Verstappen ni uspel uvrstiti med dobitnike točk, najbližje je bil z osmim mestom na Veliki nagradi Monaka, je Mika Salo dosegel peto mesto na Veliki nagradi Monaka, ob tem sta dirkača zabeležila kar osemnajst odstopov. Ti dve prvenstveni točki sta moštvu skupno prinesli deseto mesto v konstruktorskem prvenstvu.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

‎

025
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1997